БАФТА за најбољи анимирани филм једна је од награда БАФТА коју додељује Британска академија филмске и телевизијске уметности.

Добитници и номиновани

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница

Награде БАФТА